Juan Villalobos ist der Name folgender Personen:

* Juan Pablo Villalobos (* 1973), mexikanischer Schriftsteller und Unternehmer
 Juan Henríquez de Villalobos (~1630–1689), spanischer Offizier, Kolonialadministrator und Gouverneur von Chile